Финал Кубка Казахстана по футболу 2010 года — 19-й финальный матч Кубка Казахстана, который прошёл 14 ноября 2010 года на стадионе «Астана Арена» в Астане. В матче приняли участие клубы «Шахтёр» и «Локомотив». Победу в матче со счётом 1:0 одержал «Локомотив», завоевав первый в своей истории кубок.

Путь к финалу

Матч

Ссылки 
 fca.kz 

2010
Ноябрь 2010 года
Футбол в Азии в 2010 году
События 14 ноября
Матчи ФК «Шахтёр» Караганда